Nauvoo ist die Bezeichnung mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Nauvoo (Alabama)
 Nauvoo (Illinois)
 Nauvoo (Missouri)
 Nauvoo (Tioga County, Pennsylvania)
 Nauvoo (York County, Pennsylvania)
 Nauvoo (Tennessee)